Přibyl je české příjmení. Ženskou variantou je Přibylová.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Antonín Přibyl (1808–1890) – český a rakouský státní úředník a politik, poslanec Říšského sněmu
 Daniel Přibyl (* 1992) – český hokejový útočník
 Jiří Přibyl (1942–???) – politik KSČ z regionu Ždár n. Sázavou, poslanec FS za normalizace
 Josef Přibyl (1904–1968), český zápasník
 Josef Přibyl (1947), český šachista
 Karel Přibyl (rozcestník), více nositelů, viz rozcestník
 Lubomír Přibyl (* 1937) – český malíř a grafik.
 Luboš Přibyl (* 1964) – český fotbalový brankář
 Lukáš Přibyl, více nositelů, viz rozcestník
 Marian Přibyl (* 1975) – český basketbalista
 Markéta Přibylová, více nositelů, viz rozcestník
 Martin Alexander Přibyl (1803–1871) – kněz, národní buditel, archivář, archeolog a básník
 Milan Přibyl (* 1967) – český fotbalista
 Pavel Přibyl (* 1963) – český policista a vedoucí Úřadu vlády ČR
 René Přibil (Přibyl; * 1946) – český divadelní a filmový herec i režisér
 Roman Přibyl (* 1973) – český fotbalista
 Stanislav Přibyl, více nositelů, viz rozcestník
 Tomáš Přibyl (* 1975) – český publicista, autor literatury faktu a odborník v oblasti informačních technologií
 Václav Přibyl (* 1937) – český fyzický geograf
 Vilém Přibyl (1925–1990) – český operní pěvec
 Vladimíra Přibylová (1904–???) – československá politička, poválečná poslankyně za sociální demokracii
 Zdeněk Přibyl (* 1938) – český fotbalista

Podobné příjmení 
 Přibil

Externí odkazy 
 

Česká příjmení